Kincses Tibor (Sztálinváros, 1956. január 18. –) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
A játékvezetésből 1975-ben vizsgázott. 1989-ben lett országos, NB II-es, 1995-ben NB I-es bíró. NB. I-es mérkőzések száma: 15 

Fejér megyei Labdarúgó-szövetség elnökségének tagja, dunaújvárosi referens, akadémiai előkészítő csoportvezető. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Játékvezető Bizottságábak (JB) tagja, megyei, NB. III-as, valamint fitsal ellenőr.

Szakmai sikerek 
A 2010-ben 35 éves játékvezetői pályafutásának elismeréseként emléklapot és ajándéktárgyat kapott a megyei LSZ elnökétől, Arany Tamástól.

Források

Külső hivatkozások 

Kincses Tibor. focibiro.hu (Hozzáférés: 2020. július 17.)

1956-ban született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők
Dunaújvárosiak
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők